Als Ägyptisches Korn bezeichnete man in der Vergangenheit:

 Gerste
 Mais